Nirvana – stato di perfetta beatitudine proprio della religione buddhista
 Nirvana – concetto sociologico, postulato da Francesco Alberoni, in contrapposizione allo Stato nascente

Cinema e televisione 
Nirvana – film del 1997 diretto da Gabriele Salvatores
 Nirvana X-ROM – videogioco ispirato al film
Nirvana (Нирвана) – film del 2008 diretto da Igor' Vološin
Nirvana – programma televisivo de LA7

Fumetti 
Nirvana – fumetto di Roberto Totaro edito da Comix.
Nirvana – fumetto di Emiliano Pagani e Daniele Caluri edito da Panini Comics.

Musica 
 Nirvana – gruppo musicale inglese di genere rock degli anni sessanta, ancora attivo
 Nirvana – gruppo musicale statunitense degli anni novanta, uno dei più importanti del genere grunge
 Nirvana – album di Charles Lloyd del 1968
 Nirvana – album di Zoot Sims, Bucky Pizzarelli e Buddy Rich del 1974
 Nirvana – colonna sonora dell'omonimo film del 1997 
 Nirvana – album dei Nirvana del 2002
 Nirvana – EP di Sam Smith del 2013
 Nirvana – album di Inna del 2017
 Nirvana – singolo di Inna del 2017

Onomastica 
Nirvana – nome proprio di persona italiano femminile